Bukit Sari (Napal Putih), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Padang Tualang), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Kaba Wetan), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Martapura), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Maro Sebo Ilir), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Jujuhan Ilir), een plaats in Indonesië
 Bukit Sari (Jagong Jeget), een plaats in Indonesië